La Reina kan syfta på:

Chile 

 La Reina (kommun), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,

Honduras 

 La Reina (ort), Departamento de Santa Bárbara,